Denis Coutagne (1947-), un peintre, écrivain, historien de l'art et conservateur en chef du patrimoine français ;
 Georges Coutagne (1854-1928), un biologiste, naturaliste, botaniste, malacologiste, ingénieur et agronome français ;
 Jean-Paul-Henry Coutagne (1846-1895), un médecin et criminologue français.